Jahreskreis steht für:

 christlicher Jahreskreis, siehe Kirchenjahr
 jüdischer Jahreskreis, siehe Liste jüdischer Feste
 islamischer Jahreskreis, siehe Islamischer Kalender
 keltischer Jahreskreis, Neuheidentum
 Wicca-Jahreskreis, acht jahreszeitliche Festtage

Siehe auch: